Тьєррі Ескеш (; 8 травня 1965, Ножан-сюр-Марн, Валь-де-Марн) — французький композитор, органіст, музичний педагог.

Біографія 
Закінчив Паризьку консерваторію. З 1992 року викладає у ній. З 1997 року — головний органіст паризької церкви Сент-Етьєн-дю-Мон. Був запрошеним композитором у Лілльському національному оркестрі та оркестрі Бретані, з 2007 року — запрошений композитор Ліонського національного оркестру, постійно виступає у ліонській концертній залі Аудиторія Моріса Равеля.

Творчість 
Розвиває традиції григоріанського співу. Автор духовної музики, творів для органу та інших інструментів, вокальних та хорових творів на вірші Бодлера, Корб'єра, Гюїсманса, Клоделя, Пегі, Сандрара, Превера, Мішо, Клода Віже та ін.

Визнання 
Лауреат національних та міжнародних премій — Андре Жоліве (1989), Наді та Лілі Буланже (1994), Джордже Енеску (1999). У 2003 та 2006 роках відзначався премією «Віктуар де ла мюзік» у номінації Композитор року.

Дискографія 

 «Orgues d'Ile-de-France/Volume 1 Marie-Claire Alain at Saint-Germain-en-Laye Toccata (A. Alain) Deuils, Variations on a theme of C.J, Litanies (J.Alain) — Thierry Escaich at Mantes-la-Jolie Symphonie Improvisee sur le nom d'ALAIN (Prelude, Scherzo, Adgietto, Final), Laudes part 4 (Eben) Cinq versets sur Victimae Paschali (Escaich) Chamade CHCD5620 (19950
 Le Chemin de la Croix, improvisations (texts by Paul Claudel), Thierry Escaich (organ), [Georges Wilson (speaker), recorded at Laon cathedral, Calliope, 2000.
 Trumpet & Organ: Bizet, Franck, Purcell, Bach, Mozart, Tomasi, Gounod, Spiritual, Christmas Medley. Éric Aubier (trumpet), Thierry Escaich (organ). Indésens/Sony Classical, 2000.
 Œuvres pour orgue et voix, Thierry Escaich (organ), Ensemble vocal Soli Tutti, Éric Aubier (trumpet), recorded at Saint-Étienne-du-Mont Church, Paris, Calliope, 2001.
 Concerto pour orgue — Première Symphonie — Fantaisie concertante, Olivier Latry (organ), Claire-Marie Le Guay (piano), Orchestre philharmonique de Liège, cond. Pascal Rophé. Accord/Universal, 2002. Diapason d'Or of the Year award.
 Le Dernier Evangile — Trois danses improvisées, Ensemble orchestral de Paris, Maîtrise de Notre-Dame de Paris, Choeur Britten, Olivier Latry (organ), cond. John Nelson, recorded at Notre-Dame de Paris. Éditions Hortus, 2002.
 Concerts au grand orgue de Saint-Étienne-du-Mont» Including live performances by Daniel Roth, Vincent Warnier and Marie-Claire Alain. Intrada 2004 (Mendelssohn Sonata No. 3, Andante & Scherzo Improvisés, Naïades (Louis Vierne) Improvisation sur un theme donné All performed by Thierry Escaich)
 Concerts au grand orgue de Saint-Étienne-du-Mont 2eme édition 2004—2005 Including live performances by Yves Castagnet, Marie-Claire Alain and Vincent Warnier. Thierry Escaich: Ouverture-Improvisation and Improvisation
 Exultet, vocal works, Ensemble Sequenza 9.3, cond. Catherine Simonpietri, Accord/Universal, 2006
 Miroir d'ombres, for violin, cello and orchestra [1] — Vertiges de la Croix [2] — Chaconne [3], Renaud Capuçon (violin), Gautier Capuçon (cello), Orchestre national de Lille, cond. Paul Polivnik [1], Michiyoshi Inoue [2], Jean-Claude Casadesus [3]. Label: Accord/Universal, 2007. Monde de la Musique magazine's Choc de l'année award.
 Organ Spectacular, improvisations à l'orgue (concert recordings), 2 CD Accord, 2008.
 Lettres mêlées autour de Thierry Escaich, chamber music: Bartók, Debussy, Martinu, Escaich (Lettres mêlées + Scènes d'enfants au crépuscule). Emmanuel Pahud (flute) — François Leleux (oboe) — [Paul Meyer (clarinet) — Trio Wanderer. Label: Accord/Universal, 2009.
 Musique française pour instruments à vent, Quintette Aquilon: Escaich (Instants fugitifs), Tomasi, Ibert, Françaix. Label Premiers Horizons (distr. Codaex), 2009.
 Étranges étrangers — Guidoni chante Prévert, songs on poems by Jacques Prévert, sung by Jean Guidoni. Two songs by Thierry Escaich: Maintenant j'ai grandi and Elle disait. Label: Edito Musique, 2009.
 Tanz-Fantasie, French music for organ and trmpet. Eric Aubier (trumpet) and Thierry Escaich (organ, Saint-Étienne-du-Mont, Paris) — Escaich, Bacri, Tomasi, Jolivet, + 5 improvisations. Label Indésens (distr. Codaex) INDE012, 2009.
 Les Nuits hallucinées. La Barque solaire, Les Nuits hallucinées, Violin Concerto. Thierry Escaich (organ), Nora Gubisch (mezzo-soprano), David Grimal (violin), Orchestre national de Lyon, cond. Jun Märkl, Christian Arming. Accord/Universal, 2011. Classica magazine's Choc award.
 Concertos for Orchestra by Zhou Tian, Thierry Escaich & Sebastian Currier. Includes Escaich's Concerto for Orchestra (Symphony 2), recorded live, May 2016. Cincinnati Symphony Orchestra, cond. Louis Langrée. CSO Fanfare Cincinnati, 2016.
 Baroque Song. Baroque Song pour orchestre, Concerto pour clarinette et orchestre, Erinnerung, pour orchestre a cordes, Suite symphonique de «Claude». Paul Meyer (clarinet), Orchestre De L'Opera National de Lyon, cond. Alexandre Bloch. Sony Classical, 2017.
 Camille Saint-Saëns, Organ Symphony No. 3, Thierry Escaich, organ, Orchestre Philharmonique Royal de Liège, conducted by Jean-Jacques Kantorow. SACD Bis 2021. Diapason d'or

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Тьєррі Ескеш на сайті IRCAM 
 Фрагменти творів на сайті

Французькі академічні музиканти
Французькі композитори
Французькі органісти
Французькі музичні педагоги